Julio Romero puede referirse a:

 César Julio Romero (1907–1994), actor cubano-estadounidense.
 Julio César Romero, “Romerito” (1960-), futbolista paraguayo.
 Julio Romero, exlanzador y entrenador de béisbol cubano.
 Julio Romero, político argentino, gobernador de la provincia de Corrientes entre 1973–1976.
 Julio Romero de Torres, pintor español.
 Museo Julio Romero de Torres, en Córdoba, España.